Карташо́во () — село у складі Жангалинського району Західноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Мендешівського сільського округу.

У радянські часи село називалось Карташова.

Населення — 156 осіб (2009; 153 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Жангалинського району
Села Західноказахстанської області